Пинк се може односити на:

 Пинк (боја)
 Пинк (Оклахома), град
 Пинк (певачица), америчка музичарка
 Пинк (Србија), српска телевизија

Види још 

 Ер Пинк, авио-компанија